9-й гвардейский истребительный авиационный полк — гвардейская воинская часть Военно-воздушных сил (ВВС) РККА СССР, принимавшая участие в боевых действиях Великой Отечественной войны и в Войне в Корее, вошедшая после распада СССР в состав ВВС Узбекистана.

Полк образован на базе 69-го иап (приказ НКО СССР No. 70 от 07.03.42 г). За время войны лётчиками полка было уничтожено всего 558 самолётов — 7-й результат среди советских авиаполков.

Наименования полка 
За весь период своего существования полк несколько раз менял своё наименование:
 69-й истребительный авиационный полк;
 69-й истребительный авиационный Краснознамённый полк;
 9-й гвардейский истребительный авиационный Краснознамённый полк;
 9-й гвардейский истребительный авиационный Одесский Краснознамённый полк;
 9-й гвардейский истребительный авиационный Одесский Краснознамённый ордена Суворова полк;
 9-й гвардейский истребительный авиационный Одесский Краснознамённый ордена Суворова полк ПВО;
 9-й гвардейский истребительный авиационный Одесский Краснознамённый ордена Суворова полк ВВС Узбекистана;
 62-й гвардейский истребительный авиационный Одесский Краснознамённый ордена Суворова полк ВВС Узбекистана;
 Полевая почта 21842.

История 
Полк был сформирован 13 сентября 1939 года на аэродроме Мокрая города Запорожье на базе шестой истребительной авиаэскадрильи 1-го тяжелобомбардировочного авиационного полка 3-й авиационной армии особого назначения, а также летного и технического состав ещё трех эскадрилий той же армии. Закончив укомплектование эскадрилий и формирование служб, полк получил приказ перелететь на постоянное место базирование в Одессу, на школьный аэродром № 1. 10 апреля 1940 года полк вошел в состав 43-й истребительной авиабригады ВВС Одесского военного округа.

С 28 июня по 9 июля 1940 года полк в составе 43-й истребительной авиабригады ВВС 9-й армии Южного фронта принимал участие в освобождении Бессарабии на самолётах И-16. 1 августа 1940 года 43-я истребительная авиабригада переформирована в 21-ю смешанную авиадивизию ВВС Одесского военного округа.

На 22 июня 1941 года полк в составе 21-й смешанной авиационной дивизии ВВС Одесского военного округа (с началом войны преобразованы в ВВС Южного фронта) вступил в боевые действия против фашистской Германии и её союзников на самолётах И-16. Полк имел на вооружении 70 самолётов И-16 (в том числе 20 неисправных), а также 5 самолётов МиГ-3, для полетов на которых летчики ещё не были подготовлены. С 22 июня 1941 года по 26 июля 1941 года участвовал в приграничных сражениях в Молдавии.

Первая известная воздушная победа полка в Отечественной войне одержана 24 июня 1941 года: майор Шестаков Л. Л., пилотируя И-16, в воздушном бою в районе Кишинева сбил бомбардировщик противника Junkers Ju 88.

С июля 1941 года полк действовал в составе ВВС Приморской армии. С конца июля по 14 октября 1941 года полк участвовал в обороне Одессы на самолётах И-16, являясь единственным авиаполком Одесского оборонительного района. С конца августа до начала октября в составе полка действовала группа прикомандированных летчиков ВВС Черноморского флота на самолётах И-16 и Як-1. За время обороны Одессы полк выполнил 6600 боевых вылетов, провёл 575 воздушных боёв, 3500 штурмовок, уничтожил 124 вражеских самолёта, не считая огромного урона, который полк нанёс противнику в живой силе и технике на земле.

С 15 по 29 октября 1941 года полк вместе с другими частями Приморской армии после эвакуации из Одессы находился в Крыму, боевой работы не вел. В конце октября 1941 года выведен в Кировабад на переформирование в 11-й запасной истребительный авиационный полк. На вооружение получил истребители ЛаГГ-3. Здесь же из состава полка выделен ещё один полк — 69-й «А» истребительный авиационный полк.

10 февраля 1942 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума ВС СССР полк награждён орденом Красного Знамени.

69-й истребительный авиационный Краснознамённый полк 7 марта 1942 года за образцовое выполнение боевых задач и проявленные при этом мужество и героизм Приказом НКО СССР № 70 от 7 марта 1942 года переименован в 9-й гвардейский истребительный авиационный Краснознамённый полк.

Всего в составе действующей армии 69-й истребительный авиационный полк находился с 22 июня 1941 года по 29 октября 1941 года.

С 23 июля 1942 года входил в состав 8-й ВА (6-я гв. иад). По инициативе командующего воздушной армией ген. Т. Т. Хрюкина на его базе во время Сталинградской битвы был организован «полк асов» Юго-Западного фронта для завоевания господства в воздухе. В полк были переведены самый результативный на тот момент летчик-истребитель СССР Герой Советского Союза М. Д. Баранов (20 сбитых и 6 уничтоженных на земле), а также будущие дважды Герои В. Д. Лавриненков и Амет-Хан Султан. Некоторое время в полку служили прославленные летчицы Екатерина Буданова и Лидия Литвяк.

С ноября 1942 года на вооружении имел Як-1.

В 1942 г. лётчики полка в составе 8-й ВА вели бои в небе Сталинграда, участвовали в освобождении Ростова-на-Дону, Крыма.

С августа 1943 г. до лета 1944 г. на вооружении имел P-39 «Аэрокобра». С лета 1944 г. до конца войны на вооружении имел Ла-7.

С октября 1944 г. в составе полк вошел в состав 303-й истребительной авиационной дивизии (6-я гвардейская истребительная Донская-Сегедская Краснознаменная ордена Суворова авиационная дивизия).

В полку 28 Героев Советского Союза, 1 Герой России, из них 24 получили это звание, воюя в составе полка, в том числе 4 дважды Героя Советского Союза.

В действующей армии 
В составе действующей армии:
 с 13 июня 1942 года по 12 мая 1944 года;
 с 25 октября 1944 года по 9 мая 1945 года.

В составе соединений и объединений

Командиры полка 

 майор Павел Николаевич Баранов 13.09.39 — 12.40
 майор Алексей Николаевич Марьинский 01.41 — 10.08.41
 майор Лев Львович Шестаков 10.08.41 — 15.08.43
 подполковник Анатолий Афанасьевич Морозов 15.08.43 — 18.06.44 (Погиб)
 капитан Аркадий Федорович Ковачевич 18.06.44 — 10.44 (ВРИО)
 майор Владимир Дмитриевич Лавриненков 10.44 — 06.45
 майор Алелюхин Алексей Васильевич — 06.45 — 07.45
 подполковник Фунтов Николай Федорович — 07.45 — 10.45 (ВРИО)
 подполковник Ворожейкин, Арсений Васильевич — 10.45 — 1948
 Каргинов Мурат Азаматович, 1973
 подполковник Юсупов Тахир Мирзарахматович 1976—1982

Участие в сражениях и битвах 
 Оборона Сталинграда — 28 июня 1942 по 25 января 1943 года
 Ростовская операция — с 25 января 1943 года по 15 февраля 1943 года
 Миусская операция, освобождение Таганрога — с 5 мая 1943 года по 24 августа 1943 года
 Мелитопольская операция — с 24 августа 1943 по 25 октября 1943 года
 Белорусская стратегическая наступательная операция (Операция «Багратион»)
 Витебско-Оршанская наступательная операция — с 23 июня 1944 года 28 июня 1944 года
 Минская наступательная операция — с 29 июня 1944 года по 4 июля 1944 года
 Вильнюсская фронтовая наступательная операция — с 5 июля 1944 года по 20 июля 1944 года
 Каунасская наступательная операция — с 28 июля 1944 года 28 августа 1944 года
 Гумбиннен-Гольдапская наступательная операция — с 16 октября 1944 года по 30 октября 1944 года
 Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция — с 13 января 1945 года по 25 апреля 1945 года
 Инстербургско-Кёнигсбергская наступательная операция — с 14 января 1945 года по 26 января 1945 года
 Растенбургско-Хейльсбергская наступательная операция — с 27 января 1945 года по 12 марта 1945 года
 Браунсбергская наступательная операция — с 13 марта 1945 года по 22 марта 1945 года
 Кёнигсбергская операция — с 6 апреля 1945 года по 9 апреля 1945 года
 Земландская наступательная операция — с 13 апреля 1945 года по 25 апреля 1945 года
 Берлинская наступательная операция

Почётные наименования 
За показанные образцы мужества и геройство в борьбе против фашистских захватчиков и в целях дальнейшего закрепления памяти о героических подвигах сталинских соколов приказом НКО СССР 4 мая 1943 году полку присвоено почетное наименование «Одесский».

Награды 
За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками при прорыве обороны в Восточной Пруссии и проявленные при этом доблесть и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР 19 февраля 1945 года полк награждён орденом Суворова II степени.

Дважды Герои Советского Союза 
   Алелюхин, Алексей Васильевич — 24.08.1943 и 01.11.1943 (сбил 34 самолёта),
   Амет-Хан Султан — 24.08.1943 и 29.06. 1945 (сбил 30 самолётов),
   Головачёв, Павел Яковлевич — 01.11.1943 и 29.06.1945 (сбил 30 самолётов),
   Лавриненков, Владимир Дмитриевич — 01.05.1943 и 01.07.1944 (сбил 35 самолётов).

Герои Советского Союза, получившие звание в полку 
  Асташкин, Михаил Егорович — 10.02.1942
  Байков, Георгий Иванович — 29.06.1945
  Борисов, Иван Григорьевич — 01.11.1943
  Елизаров, Сергей Михайлович — 29.06.1945
  Елохин, Агей Александрович — 10.02.1942
  Дранищев, Евгений Петрович — 24.08.1943
  Карасёв, Александр Никитович — 24.08.1943
  Ковачевич Аркадий Фёдорович — 01.05.1943
  Королёв, Иван Георгиевич — 10.02.1942
  Куница, Семён Андреевич — 10.02.1942
  Лавриненков Владимир Дмитриевич — 01.05.1943
  Маланов Алексей Алексеевич — 10.02.1942
  Рыкачёв, Юрий Борисович — 10.02.1942
  Сержантов, Иван Яковлевич — 24.08.1943
  Серогодский Василий Александрович — 10.02.1942
  Твеленев, Михаил Степанович — 23.02.1945
  Тимофеенко, Иван Васильевич — 01.07.1944
  Топольский, Виталий Тимофеевич — 10.02.1942
  Череватенко, Алексей Тихонович — 10.02.1942
  Шестаков, Лев Львович — 10.02.1942
  Шилов, Михаил Ильич — 10.02.1942

Герои Советского Союза и Герой России, служившие в полку 
  Морозов, Анатолий Афанасьевич — 27.03.1942
  Баранов, Михаил Дмитриевич — 12.08.1942
  Кузьмин, Георгий Павлович — 28.04.1943
  Литвяк, Лидия Владимировна — 05.05.1990
  Буданова, Екатерина Васильевна — 01.10.1993

Развитие новых способов боевых действий 
Штабом 8-й воздушной армии для отработки новых видов боевого применения — ведение боевых действий способом «свободная охота», привлекалась 6-я гв. иад. Руководством дивизии для этой цели с 8 по 15 мая 1943 года был выделен 9-й гвардейский истребительный авиационный полк, который в течение месяца отрабатывал данный способ, не привлекаясь к решению других задач. За семь дней охоты выполнено 156 самолёто-вылетов, летали 76 самолётов Як-1. Уничтожено: 29 грузовых автомашин, 6 грузовых автомашин, 1 автобус, сожжено 2 ж.д. вагона и 2 катера, потоплен 1 катер. В воздушных боях сбито: 2 Focke-Wulf Fw 190 Würger, 1 Messerschmitt Bf.109, 1 Junkers Ju 52; подбито: 1 Focke-Wulf Fw 189 Uhu; сожжено на земле: 1 Junkers Ju 88. Своих потерь не имели, поврежден один Як-1 в результате атаки 3-х Messerschmitt Bf.109 на аэродром подскока Марьевка.

Примечания

Литература 
 
 
 
 А. В. Алелюхин.Эскадрилья атакует//Битва за Сталинград.4-е издание.- Волгоград: Нижне-Волжское книжное издательство,1973-С.242-245.

Книги про историю полка

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Полк асов: фотогалерея летчиков и самолётов 9 гв.иап
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 9th Guards Odesskiy Red Banner order of Suvorov Fighter Aviation Regiment PVO
 Авиаторы Второй мировой войны

Истребительные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Советская гвардия
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Гвардейские полки
Авиационные формирования СССР в Корейской войне
Авиационные полки ВВС СССР
Воинские части и формирования — участники Сталинградской битвы
Воинские части и формирования, расформированные в 1992 году
История Дальнего Востока
Участники Крымской операции (1944)